Анне́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Жюнивиль. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08014.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к северо-востоку от Парижа, в 55 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 136 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 79 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 57 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 77,0 %). Из 57 активных работали 53 человека (30 мужчин и 23 женщины), безработными были 4 мужчин. Среди 22 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны